Monster Maze () — компьютерные игры:

 «Monster Maze» — игра 1983 года, известная также, как «3-Demon»
 «3D Monster Maze» — игра 1981 года. Первая трёхмерная игра для ПК